Inari (gemeente), een gemeente in Finland
 Inari (plaats), een dorp in bovengenoemde gemeente
 Inari (mythisch wezen), een god (Kami) uit de Japanse mythologie